Legenda miejska () – pozornie prawdopodobna informacja
 Urban Legend – album muzyczny
 Ulice strachu (Urban Legend) – film z 1998 roku
 Ulice strachu: Ostatnia odsłona (Urban Legends: Final Cut) – film z 2000 roku
 Ulice strachu: Krwawa Mary (Urban Legends: Bloody Mary) – film z 2005 roku